Алино — название населённых пунктов.

Болгария 
 Алино — село в Софийской области.

Россия 
 Алино — деревня в Опочецком районе Псковской области.